Slemene je ime več naselij:
 Spodnje Slemene
 Zgornje Slemene
 Stare Slemene